Multiplikator steht für:

 Multiplikator (Volkswirtschaft), Maß für wirtschaftliche Impulse
 Multiplikator (Werbung), Medium zur Verbreitung (Multiplizierung) des Werbeziels
 Multiplikator (Computer), bei Computersystemen eine BIOS-Einstellung zur Taktfrequenz
 Multiplikator (Bildung), Personen, Institutionen oder Medien, die Informationen, Wissen, Können weitergeben und dadurch zu deren Verbreitung beitragen
 Multiplikator (Mathematik), Faktor bei einer Multiplikation
 Multiplizierer (Digitaltechnik), Teil der ALU

 steht im weiteren Sinn für

 Multiplikatormethode, in der Unternehmens- und Grundstücksbewertung ein Faktor für den Ertragswert
 elektromagnetischer Multiplikator (Elektrotechnik), Strommessgerät, auch Galvanometer genannt

Siehe auch:
 Multiplizierer